Blaberoidea es un clado de insectos blatodeos que agrupa a las cucarachas de las familias Blaberidae, Blattellidae y Ectobiidae. Algunas clasificaciones le dan rango de suborden, otras como las del ITIS rango de superfamilia. 

En este grupo se incluyen algunas cucarachas domésticas consideradas plagas como la Blattella germanica, entre otras.

Los otros clados de blatodeos son Blattoidea (que incluye las termitas) y Corydioidea.

Familias 

 Familia Blaberidae
 Familia Blattellidae
 Familia Ectobiidae

Filogenia 

Relaciones filogenéticas de Blattodea (incluido las termitas), según Eggleton, Beccaloni & Inward (2007).

Referencias 

Blattodea